I Did It (também conhecido I Did It, Momma e I Did It, Mamma) é um filme mudo norte-americano de 1909 em curta-metragem, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith. O filme foi produzido e distribuído por Biograph Company.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco